Gas são um subgrupo dos minas e parte dos jejes e habitam o Gana, Benim e Togo. São indivíduos urbanos e costeiros, com muitos deles vivendo como pescadores. São intimamente relacionados aos adanges. Apesar de falantes de língua própria, aproximados  gas adotaram a língua uatchi.

Bibliografia 

 

Jejes